Deep Air staat voor diep duiken met normale ademlucht. Het betreft hier duiken die voorbij de dieptegrens gaan van het normale recreatieve duiken; 40 meter. Op een dergelijke diepte zullen duikers de gevolgen ondervinden van stikstofnarcose.

Een beter alternatief voor Deep Air is het gebruik van trimix.

Duiksportterminologie